Александр Волкановски (; ) — австралийский боец смешанного стиля, представитель полулёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2012 года, известен по участию в турнирах бойцовской организации UFC. Действующий чемпион UFC в полулёгком весе.
Занимает 2 строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории ().

Биография 
Александр Волкановски родился 29 сентября 1988 года в поселении Шеллхарбор, штата Новый Южный Уэльс, Австралия. Имеет македонские корни.

В детстве занимался греко-римской борьбой и в 12 лет выиграл национальный турнир, а затем в 14 лет начал и достаточно долго играл в регби, выступая на полупрофессиональном уровне. Смешанными единоборствами увлёкся в 2012 году.

Проходил подготовку в зале Freestyle Fighting Gym, где помимо прочего освоил технику бразильского джиу-джитсу, получив в данной дисциплине коричневый пояс.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в ММА на профессиональном уровне в мае 2012 года, выиграв у своего соперника единогласным решением судей в трёх раундах. Дрался в небольших австралийских промоушенах, таких как Roshambo MMA, Australian Fighting Championship, Pacific Xtreme Combat, Wollongong Wars и др. В некоторых из них сумел завоевать титулы чемпиона. Изначально выступал в полусредней весовой категории, но затем спустился в лёгкую и позже в полулёгкую.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке 13 побед и только одно поражение, Волкановски привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в 2016 году подписал с ней долгосрочный контракт. Дебютировал в октагоне UFC в ноябре, выиграв техническим нокаутом у Юсукэ Касуя. Этот бой проходил в лёгком весе, но на последовавшей пресс-конференции боец заявил, что к следующим боям собирается перейти в полулёгкую весовую категорию.

В 2017 году единогласным судейским решением победил Мидзуто Хироту и Шейна Янга.

В 2018 году добавил в послужной список победы над такими известными бойцами как Джереми Кеннеди, Даррен Элкинс и Чед Мендес. В последнем случае заработал бонус за лучший бой вечера.

В мае 2019 года Волкановски единогласным решением выиграл у бывшего чемпиона организации Жозе Алду, благодаря чему поднялся до первой строки рейтинга полулёгкого веса.

14 декабря 2019 года в рамках турнира UFC 245 Волкановски встретился в титульном бою с Максом Холлоуэем. Бой продлился все 5 раундов, в которых австралиец одержал победу единогласным судейским решением и стал новым чемпионом UFC в полулегком весе.

11 июля 2020 года эти бойцы провели реванш на UFC 251. Защита получилась для чемпиона гораздо более сложной, чем бой за титул. Волкановски вчистую проиграл начало боя и лишь в середине поединка смог выравнять статистику. В итоге бой завершился раздельным судейским решением в пользу Волкановски.

Волкановски должен был провести вторую защиту титула против Брайана Ортеги 27 марта 2021 года на турнире UFC 260. Однако бой был отменен из-за протоколов COVID-19. Накануне боя Волкановски получил положительный результат теста на COVID-19, по этой причине бой был перенесен на более позднюю дату.

Бой против Брайана Ортеги состоялся 25 сентября 2021 года и стал главным событием турнира UFC 266. Бой прошёл всю дистанцию и завершился победой Волкановски единогласным решением.

9 апреля 2022 года на турнире UFC 273 вновь защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе против Чон Чхан Сона. Волкановски не испытал серьезного сопротивления от оппонента и завершил встречу техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Личная жизнь 
Волкановски женат, его жену зовут Эмма, вместе они воспитывают двух дочерей, Ариану и Эйрли. Он появился в качестве тренера в любительском реалити-шоу ММА «Вторжение в Малайзии». Из-за своего македонского и греческого происхождения он использует прозвище «Великий» в отношении Александра Великого, утверждая, что он был смешанного македонского и греческого происхождения, как и он сам.

Статистика в профессиональном ММА 

| Поражение 
|align=center|25-2
|Ислам Махачев
|Единогласное решение
|UFC 284
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Перт, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|25-1
|Макс Холлоуэй
|Единогласное решение
|UFC 276
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|24-1
|Чон Чхан Сон
|TKO (остановка рефери)
|UFC 273
|
|align=center|4
|align=center|0:45
|Джексонвилл, США
|
|-
|Победа
|align=center|23-1
|Брайан Ортега
|Единогласное решение
|UFC 266
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, Невада, США
|
|-
|Победа
|align=center|22-1
|Макс Холлоуэй
|Раздельное решение
|UFC 251
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Абу-Даби, ОАЭ
|
|-
|Победа
|align=center|21-1
|Макс Холлоуэй
|Единогласное решение
|UFC 245
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|20-1
|Жозе Алду
|Единогласное решение
|UFC 237
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|19-1
|Чед Мендес
|TKO (удары руками)
|UFC 232
|
|align=center|2
|align=center|4:14
|Инглвуд, США
|
|-
|Победа
|align=center|18-1
|Даррен Элкинс
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: dos Santos vs. Ivanov
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Бойсе, США
|
|-
|Победа
|align=center|17-1
|Джереми Кеннеди
|TKO (удары)
|UFC 221
|
|align=center|2
|align=center|4:57
|Перт, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|16-1
|Шейн Янг
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Werdum vs. Tybura
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сидней, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|15-1
|Мидзуто Хирота
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Lewis vs. Hunt
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Окленд, Новая Зеландия
|
|-
|Победа
|align=center|14-1
|Юсукэ Касуя
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Whittaker vs. Brunson
|
|align=center|2
|align=center|2:06
|Мельбурн, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|13-1
|Джей Брэдни
|TKO (удары руками)
|Wollongong Wars 4
|
|align=center|1
|align=center|N/A
|Вуллонгонг, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|12-1
|Джейми Маллеркей
|KO (удар рукой)
|Australian Fighting Championship 15
|
|align=center|1
|align=center|3:23
|Мельбурн, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
|Юсукэ Яти
|Сдача (треугольник)
|Pacific Xtreme Combat 50
|
|align=center|4
|align=center|3:43
|Манджилао, Гуам
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
|Джеймс Бишоп
|TKO (удары руками)
|Australian Fighting Championship 13
|
|align=center|1
|align=center|1:39
|Мельбурн, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center| 9-1
|Дэвид Батт
|TKO (удары руками)
|Wollongong Wars 2
|
|align=center|2
|align=center|1:52
|Терроул, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center| 8-1
|Кайл Рейес
|Единогласное решение
|Pacific Xtreme Combat 45
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Манджилао, Гуам
|
|-
|Победа
|align=center| 7-1
|Джей Брэдни
|Сдача (удушение сзади)
|Roshambo MMA 3 — In the Cage
|
|align=center|1
|align=center|4:58
|Чандлер, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center| 6-1
|Родолфо Маркес Динис
|KO (удар рукой)
|Australian Fighting Championship 9
|
|align=center| 1
|align=center| 3:41
|Олбери, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
|Грег Атзори
|Сдача (гильотина)
|Roshambo MMA 2 — In the Cage
|
|align=center| 1
|align=center| N/A
|Брисбен, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center| 4-1
|Люк Катубиг
|TKO (удары руками)
|Australian Fighting Championship 7
|
|align=center| 3
|align=center| 4:39
|Мельбурн, Австралия
|
|-
|Поражение
|align=center| 3-1
|Кори Нельсон
|TKO (удары)
|Australian Fighting Championship 5
|
|align=center| 3
|align=center| 0:13
|Мельбурн, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center| 3-0
|Антон Зафир
|TKO (удары руками)
|Roshambo MMA 1 — In the Cage
|
|align=center| 4
|align=center| 2:19
|Брисбен, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center| 2-0
|Реган Уилсон
|TKO (остановлен врачом)
|Southern Fight Promotions — Cage Conquest 2
|
|align=center| 1
|align=center| 2:49
|Нора, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center| 1-0
|Герхард Фойгт
|Единогласное решение
|Revolution Promotions — Revolution at the Roxy
|
|align=center| 3
|align=center| 5:00
|Сидней, Австралия
|

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Действующие бойцы UFC
Бойцы смешанных единоборств Австралии
Чемпионы Ultimate Fighting Championship